Бэтти () — фамилия.
 Бэтти, Дэвид (род. 1968) — английский футболист.
 Бэтти, Майкл (род. 1945) — британский географ, урбанист.

См. также